Gallatin peut faire référence à :

Personnes 

 Albert Gallatin (1761-1849), un homme politique et diplomate américain,
 Harry Gallatin (1927- ), un ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball,

Toponymie 
aux États-Unis :
 Gallatin, une localité du Missouri,
 Gallatin (New York),
 Gallatin, une localité du Tennessee, lieu de naissance du chimiste Edgar Bright Wilson Jr. (1908-1992),
 Gallatin (Texas),
 Gallatin Field, l'aéroport de Bozeman dans le Montana,
 Gallatin Range, une chaîne de montagne qui se trouve dans le Montana et le Wyoming dans l'ouest des États-Unis,
 Gallatin River, une rivière du Wyoming et du Montana,
 Forêt nationale de Gallatin, une forêt qui se trouve au centre-ouest du Montana aux États-Unis,
 , plusieurs comtés des États-Unis,

Autres 
 Gallatin School of Individualized Study, un établissement d'enseignement supérieur de l'Université de New York,
 , un bateau de l'US Navy,
 Gallatin Election Day Battle, une confrontation politique en 1838 dans le Missouri,
 Gallatin .28Extreme Edition.29, le nom de code du microprocesseur Intel Pentium 4,

Homonymie de toponyme